Beall ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Beall (* 1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bruce Beall (* 1951), US-amerikanischer Ruderer
 Cynthia M. Beall (* 1949), US-amerikanische Anthropologin und Humanbiologin
 James Andrew Beall (1866–1929), US-amerikanischer Politiker
 James Glenn Beall (1894–1971), US-amerikanischer Politiker
 Jeffrey Beall, US-amerikanischer Bibliothekar
 John Glenn Beall junior (1927–2006), US-amerikanischer Politiker
 John Yates Beall (1835–1865), wegen Spionage hingerichteter Südstaatler
 Lloyd J. Beall (1808–1887), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Reasin Beall (1769–1843), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Beall (1807–1868), US-amerikanischer Politiker
 Walter Beall (1899–1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Nelson Rector Beall (1825–1883), Brigadegeneral der Armee der Konföderierten Staaten von Amerika im Sezessionskrieg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beall (Georgia)
 Beall Springs (Georgia)

Sonstiges:
 Beall Island, Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Beall Reefs
 Beal
 Beale